de trilhaar van een eukaryote cel
 de franje van een vlindervleugel
 rhizinen (haardunne wortelachtige structuren die bestaan uit bundels van hyfen) die aan de rand van het thallus van een korstmos ontspringen